Среди соборов и съездов русских католиков следует собственно различать:
 
 Синоды или Собрания епископов, клира и мирян, представляющих Поместную церковь, в Католичестве церковь sui juris — Российской католической церкви византийского обряда, состоящей из двух Экзархатов: Апостольский экзархат России и Апостольский экзархат Харбина, а также общин Русского апостолата в Зарубежье, придерживающихся русской синодальной богослужебной традиции, обладающие законодательной инициативой по вопросам местного канонического права, литургического, дисциплинарного и иного устройства.
 
 Съезды духовенства и мирян для обсуждения текущей жизни и перспектив развития.

Соборы

Петроградский собор 1917 года 
Первый и учредительный собор 28 — 31 мая 1917 года в Петрограде, созванный митрополитом УГКЦ Андреем (Шептицким), в результате которого появился Экзархат для русских католиков византийского обряда и назначен экзарха протопресвитера Леонид Федоров.

Экзаршие соборы во Львове 1940 - 1942 годов 
После того, как с 9 октября 1939 года Климентий (Шептицкий) возглавил Экзархат России и Сибири во Львове состоялись три Собора экзархов, решения которых распространялись также и на последний.

I Собор экзархов 
Проходил с 18 по 19 сентября 1940 года, установил на территории СССР новое церковно-административное деление.

II Собор экзархов 
Проходил с 13 по 16 июня 1941 года, учитывал новые условия существования при СССР.

III Собор экзархов 
Проходил с 9 по 15 июня 1942 года в условиях немецкой оккупации, учитывал реальность условий работы, предлагал разделение на два экзархата — Российский и Сибирский и должность вице-экзарха или генерального викария, изучение русского языка в духовной семинарии и Богословской академии Львова для подготовки желающих трудиться в пределах России.

Синоды в Харбине 
Проводились в Экзархате Харбина, имели целью упорядочение церковной, административной, литургической жизни общин русских эмигрантов, постановления опубликованы в периодическом издании экзархата Католическом вестнике Русской епархии византийско-славянского обряда в Маньчжурии.

Саргатский собор 2004 года 

В единственном официально юридически зарегистрированном, на тот момент, на территории Российской Федерации католическом храме византийского обряда в честь Кирилла и Мефодия в поселке Саргатское Омской области, 23 — 25 августа 2004 года состоялось собрание части духовенства под председательством принявшего на себя полномочия временно-управляющего Экзархатом протопресвитера Сергея Голованова, по норме канона 320 Кодекса канонов Восточных церквей, как настоятель прихода, старший по пресвитерской хиротонии.
Документы, при посредничестве митрополита-архиепископа Тадеуша Кондрусевича были переданы кардиналу Каспер, находившемуся 28 августа 2004 года в Москве с визитом, по случаю передачи патриарху Алексию II, списка Казанской иконы Божией Матери.
Из оценок современников:Такая активность не прошла незамеченной компетентными церковными властями и подтолкнула их к уже упомянутому кадровому решению.
В результате 20 декабря 2004 года последовало назначение в качестве ординария для католиков византийского обряда в России римско-католического епископа Иосифа Верта, который в феврале 2005 года принял дела от отца Сергия Голованова.

Съезды русских католиков 
Съезды духовенства и мирян, а также пастырские совещания проходили XX веке в Риме, Брюсселе:

 В 1930 году, на Съезде в Риме участвовал Александр Евреинов

 В октябре 1933 года Съезд в Риме прошел с участием епископов: апостольского визитатора для русских в диаспоре Петра Бучиса, администратора Могилевской митрополии Болеслава Слосканса и апостольского визитатора Волыни Николая (Чарнецкого), из священников был Павел Гречишкин.

 С 21 по 26 ноября 1950 года по случаю Юбилейного года и паломничества русских католиков в Рим состоялся Съезд, на котором были представлены русские общины диаспоры: из Голландии, Франции, Италии, Германии, Бельгии, Испании, Аргентины, Австрии и Китая. Присутствовали епископы: Александр (Евреинов), Павел (Мелетьев), Болеслав Слосканс, священники: Станислав Тышкевич, Владимир Длусский и Феодор Вилькок; миряне Михаил Гаврилов, Ирина Поснова, Борис Ширяев, Иван Пузына, секретарем Съезда была Надежда Теодорович.

 с 27 по 30 июля 1956 года проходил Съезд в Брюсселе при издательстве и центре русских католиков Жизнь с Богом

Съезд мирян 2004 

Состоялся под Санкт-Петербургом 5-7 ноября 2004 года, присутствовали 28 представителей общин из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Встречи духовенства ординариата в Российской Федерации 

Епископ Иосиф Верт регулярно проводит встречи подведомственного духовенства в разных городах России
 2005 год
 2011 год
 2016 год

Конгрессы 

Духовенство и верующие, придерживающиеся русской синодальной богослужебной традиции в диаспоре, объединившись с российскими верными провели свой международный конгрессе, посвященный столетнему юбилею Первого и учредительного Петроградского собора, 6 −9 июня 2017 года в Сан-Феличе-дель-Бенако в Италии, его инициатором был священник, профессор из Австралии Лоуренс Кросс.

Конгресс 2020 года планируется в Велеграде, Словакия.

См. также 
 Католицизм в России
 Российская грекокатолическая церковь
 Апостольский экзархат России
 Апостольский экзархат Харбина
 Фёдоров, Леонид Иванович

Примечания

Литература 
 Бурман, Василий фон. Леонид Федоров: жизнь и деятельность.
 Слiпый Й. Петроградський Синод, 1917 р.: Док. № 71 //Митрополит Андрей Шептицкий: Життя i Дiяльнiсть: Церква i церковна еднiсть. Т. I. Львiв: Свiчадо, 1995. с. 180.

Ссылки 
 Колупаев В. Е. ЛИЧНОСТЬ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ЭКЗАРХА СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИКА ЛЕОНИДА ФЕДОРОВА (1879—1935).
 Открытое письмо Его Высокопреосвященству архиепископу Антонио Меннини от российского католика Византийского обряда

 Юдин А. РОССИЙСКОЕ КАТОЛИЧЕСТВО МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ: ПОИСКИ КУЛЬТУРНО-РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
 Собор духовенства Российской Католической Церкви византийского обряда (ДОКУМЕНТ)

Церковные соборы
Церковные соборы XX века
Церковные соборы XXI века
Поместные соборы церкви на Востоке
Российская грекокатолическая церковь